Ла Тира има више значења:

 Ла Тира (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Тира (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тира (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику